Het PDC World Darts Championship 2014 was de 21ste editie van het World Darts Championship dat georganiseerd werd door de Professional Darts Corporation.

Het toernooi startte op 13 december 2013 en eindigde op 1 januari 2014. Het toernooi werd traditiegetrouw gehouden in Alexandra Palace, Londen. De titelverdediger was Phil Taylor; hij won in 2013 zijn 16de wereldkampioenschap. Phil Taylor kon zijn titel niet met succes verdedigen, hij werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Michael Smith. Michael van Gerwen stond in de halve finale tegenover Adrian Lewis, waarbij Lewis ondanks een flink hoog gemiddelde niet opgewassen was tegen Van Gerwen, die Lewis met een zogezegde whitewash van 6-0 compleet wegspeelde, waardoor Van Gerwen zich plaatste in de finale. Daarin trof Van Gerwen Peter Wright, die in de halve finale Simon Whitlock versloeg met 6-2.

Michael van Gerwen won de titel voor de eerste keer nadat hij in de finale Peter Wright met 7-4 had verslagen.

Opzet en gekwalificeerde spelers
Aan de televisierondes deden 72 spelers mee. De top-32 spelers van de PDC Order of Merit van 26 november 2013 waren geplaatst voor het toernooi. Zij werden vergezeld door de 16 hoogste niet-gekwalificeerde spelers van de Pro Tour Order of Merit, gebaseerd op de toernooien die gespeeld waren tijdens de PDC Pro Tour 2013.

De bovenstaande 48 spelers werden vergezeld door twee PDPA-spelers, de hoogste niet-gekwalificeerde speler van de PDC Challenge Tour Order of Merit, en 21 internationale spelers: de vier hoogste niet-gekwalificeerde spelers in de European Order of Merit en 17 andere internationale spelers bepaald door de PDC en de PDPA.

Sommige van de internationale spelers, zoals de top-4 van de European Order of Merit, en de top-Amerikaanse en -Australische spelers namen direct deel aan de 1e ronde terwijl anderen die bepaalde kwalificatietoernooien hebben gewonnen in hun land deelnamen aan de voorronde.

Hieronder de stand voorafgaande aan het WK

*De Filipijnse darter Edward Santos trok zich terug vanwege vervoersproblemen, hij werd vervangen door de Engelsman Colin Osborne, de hoogste niet-gekwalificeerde speler op de PDC Order of Merit.

Prijzengeld
De prijzenpot van het World Championship 2014 bedroeg op zijn minst £1.050.000. Het prijzengeld voor de winnaar was toegenomen van £ 200.000 naar £ 250.000. Een bonus van £ 30.000 kon worden verdiend door een 9-darter te gooien. Indien meerdere spelers hierin slaagden moest de bonus worden gedeeld.

Het prijzengeld was als volgt verdeeld:

Schema
De loting van de voorronde vond plaats op 30 november 2013, de loting van de laatste 64 vond plaats op 2 december 2013 en werd verricht door Phil Taylor en Michael van Gerwen.

Voorronde (best of 7 legs)

Hoofdtoernooi

Statistieken

Aantal deelnemers per land per ronde
Deze tabel toont het aantal deelnemers per land per ronde:

Trivia
 Dit was de eerste editie waarbij er in de finale geen Engelsman actief was.

Darts in 2014
2014